Ра́йан () — фамилия ирландского происхождения, а также личное имя и топоним.

Фамилия 
 Райан, Алексис (род. 1994) — американская велогонщица.
 Райан, Блэнчард (род. 1967) — американская актриса кино и телевидения.
 Райан, Бобби (род. 1987) — американский хоккеист.
 Райан, Вида (род. 1984) — южноафриканская хоккеистка на траве.
 Райан, Дебби (род. 1993) — американская актриса и певица.
 Райан, Дерек (род. 1986) — американский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».
 Райан, Джей (род. 1981) — австралийско-новозеландский актёр.
 Райан, Джери (род. 1968) — американская актриса.
 Райан, Джефф — канадский кёрлингист, чемпион мира среди мужчин в 1995.
 Райан, Джим (род. 1947) — американский бегун на средние дистанции, политик, член Палаты представителей США.
 
 
 Райан, Джон Джозеф Томас (1913—2000) — прелат Римско-католической церкви, 1-й архиепископ Анкориджа, 1-й архиепископ вооружённых сил США.
 Райан, Джордж (род. 1934) — американский политик, губернатор штата Иллинойс.
 Райан, Дик (род. 1967) — американский боксёр.
 Райан, Кваме (род. 1970) — канадский дирижёр, художественный руководитель Национального оркестра Аквитании.
 Райан, Кевин (род. 1949) — новозеландский бегун-марафонец.
 Райан, Кей (род. 1945) — американская поэтесса.
 Райан, Кейтлин (род. 1981) — австралийская баскетболистка.
 Райан, Корнелиус (1920—1974) — американский журналист и писатель.
 Райан, Ли (род. 1983) — английский музыкант, вокалист и автор песен поп-группы Blue.
 Райан, Лео (1925—1978) — американский политик.
 Райан, Майк (род. 1941) — новозеландский бегун-марафонец.
 Райан, Майк (1941—2020) — американский бейсболист и тренер.
 Райан, Майкл Роберт (1960—1987) — британский убийца и психопат, совершивший массовое убийство в Хангерфорде.
 Райан, Мариса (род. 1974) — американская актриса.
 Райан, Марк (род. 1956) — британский актёр.
 Райан, Мег (род. 1961) — американская актриса и кинопродюсер.
 Райан, Мелисса (род. 1972) — американская гребчиха.
 Райан, Митчелл (1934—2022) — американский актёр.
 Райан, Мишель (род. 1984) — английская актриса.
 Райан, Мэтт (род. 1981) — валлийский актёр.
 Райан, Мэтт (род. 1985) — американский игрок в американский футбол.
 Райан, Мэтью (род. 1992) — австралийский футболист.
 Райан, Мэттью (род. 1964) — австралийский конник, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Райан, Низар (1959—2009) — шейх, теолог, муфтий военного крыла «Хамас», один из лидеров организации.
 Райан, Нолан (род. 1947) — американский бейсболист.
 Райан, Олстон (род. 1993) — антигуанский боксёр.
 Райан, Патрик (1888—1964) — американский легкоатлет.
 Райан, Пегги (1924—2004) — американская танцовщица, актриса театра, кино и телевидения.
 Райан, Питер (1940—1962) — американо-канадский автогонщик, первый представитель Канады в Формуле-1.
 Райан, Пол (род. 1970) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Висконсин.
 Райан, Пэт (род. 1955) — канадский кёрлингист, дважды чемпион мира.
 Райан, Пэтти (род. 1961) — немецкая певица в стиле поп.
 Райан, Робби (род. 1977) — ирландский футболист.
 Райан, Роберт (1909—1973) — американский актёр.
 Райан, Скотт (род. 1973) — австралийский политик.
 Райан, Тим (род. 1973) — американский политик.
 
 Райан, Фиби (род. 1990) — американская певица и автор-исполнитель.
 Райан, Фрэнсис (1908—1977) — американский футболист.
 Райан, Элизабет (1892—1979) — американская теннисистка.
 Райан, Эми (род. 1969) — американская киноактриса.

Псевдонимы 
 Кейт Райан (при рождении Kатри́н Вербе́к; род. 1980) — бельгийская поп-певица.
 Мэйсон Райан — валлийский рестлер.
 Райчел Райан — американская порноактриса.
 Саманта Райан — американская порноактриса.
 Софи Райан (род. 1992) — американская порноактриса.
Вымышленные персонажи
 Ричи Райан — персонаж из сериала «Горец».

Имя 
См. .

Топонимы

США 
  — город в Айове.
  — аэродром в Аризоне.
  — поселение в Калифорнии.
  — городок в Оклахоме.
  — тауншип в Пенсильвании.
Составные топонимы
  — поселение в Вайоминге.

Австралия 
  — населённый пункт в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

Прочее 
  — канадский документальный мультфильм.
  — стадион в Эванстоне (Иллинойс).

Ryan 
 
 
 
 Ryan International Airlines

См. также 
 Теория Райана—Питмена
 Риан